Steven Lang, né le  à Delémont, est un footballeur suisse qui jouait au poste de milieu de terrain au Servette FC.

Carrière 

Steven Lang réalise la quasi-totalité de sa carrière en Suisse.

Il dispute un total de 238 matchs en Super League, inscrivant 17 buts. Il réalise sa meilleure performance en première division lors de la saison 2009-2010, où il inscrit cinq buts. 

Jouant également en Division 2, il inscrit 14 buts en Challenge League lors de la saison 2016-2017, ce qui constitue son meilleur total dans ce championnat. Cette saison là, il est l'auteur de quatre doublés.

Il participe également aux tours préliminaires de la Ligue Europa (13 matchs, un but).

Statistiques

Palmarès 
 Vice-champion de Suisse en 2014 avec le Grasshopper-Club Zurich
 Vainqueur de la Coupe du Liechtenstein en 2015 avec le FC Vaduz

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Sportif bernois
Joueur du Neuchâtel Xamax FC
Joueur du FC Aarau
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du Servette FC
Joueur du FC Vaduz
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du FC Schaffhouse
Naissance en septembre 1987
Naissance à Delémont